Бархатовский сельсовет - сельское поселение в Берёзовском районе Красноярского края.

Административный центр - село Бархатово.

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
 Бархатовский сельский Совет депутатов

Дата избрания: 14.09.2015. Срок полномочий: 5 лет. Количество депутатов: 10

 Глава муниципального образования
 Попов Иван Владимирович. Дата избрания: 16.04.2019. Срок полномочий: 5 лет

Примечания 

Муниципальные образования Берёзовского района Красноярского края
Сельские поселения Красноярского края